Ладислав Худик (; 27 мая 1924, Гронец (ныне район Брезно, Банскобистрицкий край, Словакия) — 29 июня 2015, Братислава) — выдающийся чехословацкий и словацкий актёр театра, кино и телевидения. Государственный деятель, министр культуры Словацкой Республики (1989—1990). Народный артист ЧССР. Лауреат Государственной премии ЧССР им. Клемента Готвальда.

Биография 
Обучался на факультете искусств Братиславского университета (1943—1944) и музыкально-драматическом отделении Государственной консерватории в Братиславе.

С 1944 выступал на сцене Словацкого национального театра. Стал популярным актёром, известным в стране и за рубежом. В 1963—1966 — художественный руководитель Словацкого национального театра.

С 1964 — одновременно занимался преподавательской деятельностью. Доцент.

После Пражской весны в 1968 эмигрировал в Австрию, поселился в Вене, но позже вернулся на родину.

Работал на радио. Снимался в кино.

Творчество 
Снялся в около 40 кино- и телефильмах, в том числе, «Бой закончится завтра» (1951), исполнил главную роль в фильме «Капитан Дабач» (1959). Среди телевизионных ролей одна из самых успешных — заведующий отделением ортопедии Карел Сова в сериале «Больница на окраине города» (1977 и 1981). В киноэпопее 1976 года «Освобождение Праги» исполнил роль генерала Людвика Свободы.

Награды 
 Крест Прибины I класса
 Орден Людовита Штура I класса (1998)
 Золотая Медаль «За заслуги» (Чехия) (2003)

Премии и звания 
 1965 — Заслуженный артист ЧССР,
 1982 — Народный артист ЧССР
 2010 — премия Чешской академии кино и телевидения «Чешский лев»
 Государственная премия ЧССР им. Клемента Готвальда
 Премия города Братислава
 Премия «Золотой крокодил»

Почётный гражданин городов 
 Гронец
 Братислава
 Кремница
 Брезно
 Тренчьянске Теплице

Примечания

Литература 
 Ladislav Chudík, Ján Štrasser. «Ladislav Chudík — Žiji nastavený čas». Изд. XYZ. 2010. ISBN 978-80-7388-303-4, EAN: 9788073883034

Ссылки 

Театральные деятели Чехословакии
Государственные деятели Словакии
Министры Словакии
Народные артисты Чехословакии
Заслуженные артисты Чехословакии
Лауреаты Государственной премии Чехословакии
Почётные граждане Братиславы
Почётные граждане Кремницы
Почётные граждане Брезно
Почётные граждане Тренчьянских Теплиц